Ел Фрихол има више значења:

 Ел Фрихол (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фрихол (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Фрихол (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фрихол (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фрихол (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фрихол (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фрихол (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фрихол (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фрихол (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фрихол (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Фрихол (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику